De UEFA Super Cup 1999 was de 25ste editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 27 augustus 1999 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 1998/99; Manchester United en de winnaar van de Europacup II 1998/99; Lazio. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. Lazio won voor de eerste keer de titel. Juan Sebastián Verón werd uitgeroepen tot Man of the Match.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1998/99
SS Lazio
Manchester United FC
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco